HMS Essex je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Essex (1653) 
 HMS Essex (1679) 
 HMS Essex (1760) 
 HMS Essex (1799) 
 HMS Essex (1901)

Essex